Müia (Μυῖα) néven ismert ókori görögök:
 Müia, püthagoreus filozófus
 Müia, költő
 Spártai Müia, költő